een werktitel van Piece of Mind (Iron Maiden), een muziekalbum uit 1983 van Iron Maiden
 Food for Thought (UB40), een single uit 1980 van UB40, afkomstig van hun album debuutalbum Signing Off
 Food for Thought (10cc), een single uit 1983 van 10cc, afkomstig van hun album Windows in the Jungle
 Food for Thought (1999), een komische, korte film uit 1999
 Food for Thought (2008), een komische, korte film uit 2008